

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Katarzynowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki 
 Katarzynowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Katarzynowo – przysiółek wsi Szkaradowo w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin
 Katarzynowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo

Zobacz też 
 Katarzynów